Espejo signifie miroir en espagnol.

Toponymie 
Espejo, commune de la province de Cordoue en Espagne ;
Espejo, commune de la province d'Alava en Espagne ;
 Lo Espejo, commune du Chili ;
 Espejo, lacs des Andes en Argentine ;
 Espejo, canton en Équateur.

Patronymie 
 Abelardo Espejo (né en 1947), sculpteur espagnol ;
 Antonio de Espejo (-1585), explorateur espagnol ;
 Antonio Espejo (né en 1968), coureur cycliste espagnol ;
 Eugenio Espejo (1747-1795), scientifique équatorien ;
 José Espejo (1911-1980), dirigeant syndical argentin.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme